

Sigle 
 Yeni Türk Lirası – Nuova lira turca, valuta della Turchia

Codici 
 YTL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Big Trout Lake (Ontario) (Canada)